Дэвид Чарльз Мейерс (; род. 19 октября 1972 года) ― американский клипмейкер и кинорежиссер.

Юность
Дэйв Мейерс родился и вырос в Беркли, штат Калифорния. Он развил свою любовь к кино, работая в местном кинотеатре в возрасте 17 лет. После окончания средней школы он поступил в Университет Лойолы Мэримаунта, где изучал кинопроизводство и философию.

Карьера
После окончания университета Мейерс работал на студиях Paramount и Fox, прежде чем снять свое первое музыкальное видео с рэп-командой The Whoridas. Вдохновленный случайной встречей с режиссером Гасом Ван Сентом, Мейерс переключил свое внимание с художественных фильмов на музыкальные клипы. Он снял более 200 клипов для популярных исполнителей музыкальной индустрии. Дэйв получил десятки номинаций и 12 премий MTV Video Music Awards. В 2006 году он получил премию Грэмми за клип Мисси Эллиот «Lose Control».

В 1999 году Дэйв снял комедию «Глупый», а в 2007 году ― триллер «Попутчик», который был спродюсирован режиссером Майклом Бэем.

Мейерс часто сотрудничает с Арианой Гранде, Кэти Перри, Мисси Эллиот и Пинк.

Фильмография

Кино

Музыкальные клипы

Реклама
Adidas – "Born to Perform", "Superstar", "Unstoppable"
Amex – "US Open"
Apple – "Breakdance", "Dance", "Funk", "Hip Hop", "Rock", "Saturday Hip Hop", "Stereo Rock"
AT&T – "Shedding Styles"
Beats by Dre – "Queen of Queens"
Britney Spears – "Curious"
Budweiser – "Traffic Stoppers"
CA Lottery – "Super Ticket"
Chase – "Bank", "Office", "Rockettes"
Chevy – "Campsite", "Diner", "Keeps Going", "Stronger Truck", "Work Gloves"
Chrysler – "Golf Buddies"
Cingular Wireless – "Alter Ego Guy", "Alter Ego Girl", "Bridge"
Cîroc – "Name Change", "Smile", "Smooth"
Citibank – "Bright Lights"
Coors Light – "Ascent", "Snow Cave"
Deichmann – "Graceland"
Discover America/Brand USA – "Anthem"
Doritos – "Anti-Ad"
ESPN – "Heat Huddle", "Pain", "Suit Up"
Foot Locker – "Snow Dunk"
Frito-Lay – "Favorite Things"
Fujifilm – "Now or never."
Gatorade G2 – "Kevins"
GA Lottery – "Overture"
Gillette – "Face Abuse", "Rehydrate"
GMC – "Blade"
Google Pixelbook – "Go Make, Discover, Ask"
House of Fraser – "Turn It On"
HP – "Gwen Stefani's Say"
Hummer – "Yacht"
ITV – "Launch"
John F. Kennedy Presidential Library and Museum – "Ask Not"
Kmart – "Jimmy & Jenny"
La Poste – "Une journée Extraordinaire"
Lexus – "Make Some Noise"
Lowe's – "Coloring Book", "Don't Stop", "Exploded", "Lights Across America"
Luminary – "Listeners"
Mercedes – "Believe", "Smart Saves the City"
Mexico Tourism – "Chiapas", "Oaxaca"
M&M's – "Kaleidoscope"
New York Lottery – "Beach Party", "Traditions"
National Domestic Violence Hotline – "It Rarely Stops", "Pictures"
Nike – "Chamber of Fear", "Second Coming"
NFL Network – "Hologram Al", "Human Verification", "Space Raiders"
O2 – "Priority"
Olay – "Glam It Up"
Olympus – "Bridesmaids", "Tourists"
Pacific Standard Time – "Ice Cube Celebrates the Eames"
Parlux Fragrances – "Reb'l Fleur"
PETA – "Thanksgiving"
Planters – "Road Trip", "Funeral"
Pringles – "Rave", "Road Trip", "Pool Party"
PSP – "PSPOV"
Reebok – "Layers Off"
Sony Xperia – "Cloud", "Tumbleweed"
Starbucks – "Good Feels Good"
State Farm – "Wake Up"
TAP Project – "Life"
Target – "Do Your Room", "Assortment Anthem"
Twitter – "Music Is Happening", "Summergeddon"
Verizon – "Juke"
Verizon Fios – "Travel Companion"
Virgin Mobile – "Foreign Language", "Killer Comebacks"
Volvo – "Music Video"

Награды

Примечания

Ссылки
 
 David Meyers videography, Mvdbase.com

Режиссёры видеоклипов США
Лауреаты премии «Грэмми»
Режиссёры рекламы
Кинорежиссёры США
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт